Plaatsen in Bulgarije
Kroesjevo (Blagoëvgrad), een dorp in gemeente Garmen, oblast Blagoëvgrad
Kroesjevo (Gabrovo), een dorp in gemeente Sevlievo, oblast Gabrovo
Kroesjevo (Plovdiv), een dorp in gemeente Parvomaï, oblast Plovdiv
Goljamo Kroesjevo, een dorp in gemeente Boljarovo, oblast Jambol
Malko Kroesjevo, een dorp in gemeente Banite, oblast Smoljan
Malo Kroesjevo, een dorp in gemeente Chisarija, oblast Plovdiv